Квас — ферментований напій отриманий шляхом «живої» ферментації.
 «Квас» — напій так названої лимонадної технології.
 Квас — кислий настій із буряків, якого вживають до борщу.
 Шевський квас — розчин дубильної речовини для вичинювання шкур.
 Квас — назва хімічної сполуки, те ж, що нормативний (термінологічний) відповідник — кислота.

Прізвище 

 Квас Валерій Степанович (1936, Київ — 2004, Москва) — радянський і український кінооператор.
 Квас Осип (1891 — ? після 1919) — один із організаторів УСС, командант (командир) скорострільної (кулеметної) сотні.

Див. також 
 Закваска

Прізвища